Битти, Дэвид:
 Битти, Дэвид (1871—1936) — британский флотоводец, адмирал флота, Первый лорд Адмиралтейства.
 Битти, Дэвид (1924—2001) — новозеландский судья и государственный деятель, юрист, генерал-губернатор Новой Зеландии.